SDK steht für:

 Software Development Kit
 System Design Kit
 SDK (Versicherung)
 Srpski dobrovoljački korpus, serbische Freischar, siehe Serbisches Freiwilligen-Korps (Zweiter Weltkrieg)
 Flughafen Sandakan (IATA-Code)

SdK steht für:
 Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger

sdk steht für:
 Sos Kundi (ISO-639-3-Code), eine der Sepik-Sprachen innerhalb der Papuasprachen

SDK